Old Burger Weeshuis (Sneek)
 Old Burger Weeshuis (Leeuwarden)